Borman ist der Familienname folgender Personen:

 Anne de Borman (1881–1962), belgische Tennisspielerin
 Brittany Borman (* 1989), US-amerikanische Speerwerferin
 Danleigh Borman (* 1985), südafrikanischer Fußballspieler
 Frank Borman (* 1928), US-amerikanischer Astronaut
 Gerhard Borman (* 1940), deutscher Schauspieler
 Jan Borman der Ältere (16. Jahrhundert), flämischer Bildhauer
 John de Borman (* 1954), britischer Kameramann beim Film
 Leopold de Borman (1909–1979), belgischer Tennisspieler
 Moritz Borman (* 1955), deutscher Filmproduzent
 Paul de Borman (1879–1948), belgischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Boreman, Bormann, Borrmann, Bohrmann